Domino Records steht für:

 Domino Records, britisches Plattenlabel
 Domino Records (1917), US-amerikanisches Plattenlabel
 Domino Records (1923), US-amerikanisches Plattenlabel
 Domino Records (1957), US-amerikanisches Plattenlabel